The Voice of April-Land, and Other Poems – tomik wierszy amerykańskiej poetki Elli Rhoads Higginson, opublikowany w 1903. Tomik zawiera między innymi sonety (The Pioneers of the West, The House that once was blessed of thee, November, I am so sorry, Dawn). Wśród zaprezentowanych liryków jest też wiersz zatytułowany Triolet, który rzeczywiście realizuje model trioletu. 

Dearest, thy heart beats on my heart, 
Oh, speak and say it is not a dream! 
Tho' we are these sea-blue miles apart, 
Dearest, thy heart beats on my heart, 
And all its wandering pulses start 
To a thrill of hope and a bliss supreme. 
Dearest, thy heart beats on my heart. 
Oh, speak and say it is not a dream!

Przypisy

Bibliografia 
 
Utwory poetyckie Elli Rhoads Higginson
Utwory literackie z 1898